Буланова — фамилия:
 Буланова, Анна (род. 1994) — киргизская легкоатлетка.
 Буланова, Оксана Валерьевна (род. 1972) — министр по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской республики.
 Буланова, Татьяна Ивановна (род. 1969) — российская поп-певица, актриса и телеведущая, заслуженная артистка России.
двойная фамилия
 Буланова-Трубникова, Ольга Константиновна (1858—1942) — русская революционерка, народница.
Буланова — топоним:
 Буланова — деревня в Фоминском сельсовете Ирбитского МО Свердловской области России.
 Буланова — село в Ирбитском МО Свердловской области, относится к Якшинскому сельсовету.